Бокщанин — фамилия. Известные носители:

 Бокщанин, Алексей Анатольевич (1935—2014) — российский историк-китаист. Сын А. Г. Бокщанина.
 Бокщанин, Анатолий Георгиевич (1903—1979) — советский историк античности. Отец А. А. Бокщанина.
 Бокщанин, Владимир Францевич (1879—?) — полковник, георгиевский кавалер
 Бокщанин, Франц Викентьевич (1854—?) — начальник 1-й Кавказской стрелковой бригады, генерал-майор.
 Бокщанин, Януш (1894—1973) — польский полковник кавалерии.

Примечания